Ладина — название населённых пунктов:

 Ладина —  деревня в Вытегорском районе Вологодской области России.
 Ладина — деревня в Хорватии.